Соревнования в первом дивизионе ПФЛ 2005 года проходили с 27 марта по 6 ноября.

«Локомотив» Чита сыграл свой 14-й сезон в первом дивизионе. Это стало абсолютным рекордом Первенства. «Луч-Энергия» повторил достижение грозненского «Терека» 2004, «Торпедо-ЗИЛ» 2000 и «Факела» 1996, пройдя всего за три сезона путь из второго дивизиона в высшую лигу.

Участники 
В сезоне 2005 года в Первом дивизионе выступали 22 команды.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Премьер-лиги обозначены красной стрелкой ()

Примечания. Вместо вылетевшего из Премьер-лиги и потерявшего профессиональный статус волгоградского «Ротора» в турнир заявился челябинский «Лукойл», сменивший название на «Спартак». «Арсенал» (Тула) и «Черноморец» (Новороссийск) не прошли лицензирование и были исключены из числа участников первого дивизиона ПФЛ перед началом сезона. Их заменили «Авангард» и «Амур», занявшие наивысшие места во втором дивизионе, за исключением тех клубов, которые уже вышли в Первый дивизион по итогам сезона 2004 года. Победитель зоны «Запад» Второго дивизиона владимирское «Торпедо» отказалось от участия в Первом дивизионе. Его заменил «Петротрест», занявший 2-е место в зоне «Запад». Победитель зоны «Юг» ставропольское «Динамо» было исключено из ПФЛ, его место в Первом дивизионе занял «Волгарь-Газпром», занявший 2-е место в зоне «Юг».

Итоговая таблица 

Примечания.

9 ноября 2005 года состоялось заседание КДК РФС, где было принято решение о снятии 6 очков с саратовского «Сокола» в связи с задержкой денежной выплаты «Амкару» за аренду Евгения Шипицина. Таким образом, уже через 3 дня после завершения чемпионата саратовцы с 20-го места опустились на последнее 22-е место.

Читинский «Локомотив» был лишён лицензии и не выступил в Первом дивизионе в сезоне 2006 года.

Результаты матчей 

Примечания.
 
* «Соколу» засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на игру 27-го тура (15 августа) в Краснодар против «Кубани».

** 14 октября в перерыве матча 39-го тура «Динамо» (Махачкала) — «Кубань» произошло нападение неустановленного лица на игрока «Кубани» Зуева, после чего краснодарцы отказывались продолжать игру. Но после полученных по телефону устных гарантий безопасности президента ПФЛ Н. Толстых вышли на поле и отыграли второй тайм. Итог матча — 3:2 в пользу «Динамо», счёт первого тайма — 0:0. После окончания встречи со стороны команды гостей не были внесены претензии в протокол, в адрес ПФЛ также не поступало официальных документов, однако затем «Кубань» через СМИ заявила о намерении добиваться переигровки и подала апелляцию в КДК. Апелляция была отклонена, но Исполком РФС, изучив ситуацию, принял решение о переигровке, которая была назначена на 30 октября и должна была пройти в Астрахани. «Динамо» выступило против места проведения, и в итоге матч прошёл 30 октября в Москве на БСА «Лужники» и завершился победой «Кубани» со счётом 1:0.

*** «Кубань», несмотря на выданные гарантии безопасности, отказалась прибыть в Нальчик на матч 40-го тура со «Спартаком», который должен был по календарю состояться 17 октября, мотивируя это «ненормальными условиями для футбола», вызванными необходимостью принятия соответствующих мер после нападения на город боевиков (предыдущая домашняя игра нальчикского клуба с «Анжи» была перенесена с 14 на 20 октября). В итоге ПФЛ посчитала, что поводов для переноса игры нет, и «Кубани» было засчитано техническое поражение (0:3).

**** По ходу сезона домашний стадион «Анжи» «Хазар» был дисквалифицирован на 4 игры за драку футболистов после матча 20-го тура, состоявшегося 29 июня, «Анжи» — «Динамо» (Махачкала). Команда провела эти матчи в Москве на стадионе «Крылья Советов».

***** За инцидент в матче «Динамо» (Махачкала) — «Кубань» стадион «Динамо» был дисквалифицирован на 4 игры. 28 октября решение также рассматривалось на Апелляционном комитете РФС и оставлено в силе. Заключительные две домашние игры (не считая переигровку с «Кубанью») команда провела в Химках на стадионе «Новатор». В марте 2006 года Апелляционный комитет изменил меру наказания, разрешив команде проводить домашние матчи на своём стадионе, заменив дисквалификацию на условную (сроком 6 месяцев).

Дисквалификации судей после матчей во Владивостоке 
 5 августа судья матча 25-го тура «Луч-Энергия» — «КАМАЗ» (3:2) Альмир Каюмов назначил 4 пенальти, из них 3 — в ворота гостей, в том числе третий при счёте 2:2 на 89-й минуте. «КАМАЗ» подал жалобу на судейскую комиссию (инспектор матча поставил арбитру «пятёрку»), после чего Каюмов был дисквалифицирован пожизненно (было признано, что первый пенальти в ворота «КАМАЗа» был назначен необоснованно), однако затем дисквалификация была заменена отстранением от судейства на месяц.
 25 августа судья матча 29-го тура «Луч-Энергия» — «Металлург» Липецк (2:1) Андрей Комаров был дисквалифицирован пожизненно за назначение пенальти в ворота гостей на 85-й минуте, после этого в 2007 году стал судить матчи первенства МОА «Черноземье» ЛФЛ. Однако в сезонах 2008—2011/12 судил матчи зоны «Юг» Второго дивизиона.

Лучшие бомбардиры 

Примечание. В скобках указаны голы с пенальти.

Лауреаты сезона 
Профессиональной футбольной лигой были определены лауреаты Первого дивизиона по итогам сезона-2005.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 
 Первый дивизион-2005 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»

2005